Valerius Asiaticus ist der Name folgender Personen:

 Decimus Valerius Asiaticus (~5 v. Chr.–47 n. Chr.), römischer Politiker, Konsul 35 und 46
 Decimus Valerius Asiaticus (Legat), römischer Politiker 
 Decimus Valerius Asiaticus Saturninus, römischer Politiker, Konsul 94 und 125